Борис Закс:
 Закс, Борис Германович (1908—1998) — писатель и литературный критик, ответственный секретарь журнала «Новый мир» (1958—1966).
 Закс, Борис Фёдорович (1910—1977) — филолог, преподаватель, педагог. Примечания